

Persone 
 Alberto De Negri (1923), calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Bruno De Negri (1912), calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Enrico De Negri (1902-1990), storico della filosofia italiano
 Giovanni Battista De Negri (1850-1922), tenore italiano
 Giuliani G. De Negri (1921-1992), produttore cinematografico italiano
 Maurizio De Negri (1926-2017) – neuropsichiatra italiano
 Pierpaolo De Negri (1986), ciclista su strada italiano
 Pietro De Negri, detto il Canaro della Magliana (1956), criminale italiano

Altro
 Antico Opificio Serico De Negri, azienda italiana fondata nel 1895
 De Negri Antica Distilleria, azienda italiana fondata nel 1933 
 Setificio Giuseppe De Negri & Figli, azienda italiana
 Torre de' Negri, comune italiano della provincia di Pavia in Lombardia

Pagine correlate
Di Negro (disambigua)
Negri
Negro